Йоганн Штраус (батько) (1804 — 1849) — австрійський композитор, скрипаль і диригент.
 Йоганн Штраус (син) (1825 — 1899) — австрійський композитор, скрипаль, диригент, син Йоганна Штрауса.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок